Konstantínos « Kóstas » Iosifídis (en grec : , né le  à , Nome de Serrès) est un footballeur grec au poste de défenseur. Il est désormais entraîneur.

Biographie 

Joueur du PAOK Salonique durant les années 1970-80, il a remporté deux titres de champion de Grèce en 1976 et 1985 et deux coupes de Grèce en 1972 et 1974.

Il a connu 51 sélections et marqué 2 buts en équipe de Grèce entre 1974 et 1982. Il a disputé la phase finale de l'Euro 1980.

Iosifidis est aujourd'hui entraîneur du club d'Apollon Kalamarias.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Entraîneur grec de football
Joueur du PAOK Salonique
Naissance en janvier 1952
Naissance en Macédoine-Centrale